Lassy, commune française d'Ille-et-Vilaine ;
 Lassy, ancienne commune française du Calvados ;
 Lassy, commune française du Val-d'Oise.